Trois navires de la Marine impériale japonaise et de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Kashima :
 le Kashima, un cuirassé de classe Kashima en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1905 et détruit en 1924 ;
 le Kashima, un croiseur léger de classe Katori en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1939 et détruit en 1947 ;
 le Kashima, un navire-école en service dans la Force maritime d'autodéfense japonaise lancé en 1994 et toujours en service.

Kashima